Kurdjumow ist der Familienname folgender Personen:

 Georgi Wjatscheslawowitsch Kurdjumow (1902–1996), russischer Physiker und Metallkundler
 Sergei Pawlowitsch Kurdjumow (1928–2004), russischer theoretischer Physiker
 Walerian Iwanowitsch Kurdjumow (1853–1905), russischer Verkehrsingenieur und Hochschullehrer